De schroeiproeven, de Nederlandse vertaling van het boek The Scorch Trials
Maze Runner: The Scorch Trials, de verfilming van het gelijknamige boek